

Miejscowości i ich części w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 2, w tym 1 podstawowa
 Chruściel – część miasta Włoszczowa
 Chruściel – wieś w woj. warmińsko-mazurskim, w powiecie braniewskim, w gminie Płoskinia

Zobacz też 
 Antoni Chruściel
Bronisław Chruściel
Tadeusz Lesław Chruściel
Paulina Chruściel
 Chruściele
Chruściel (bagno)
Chruściel (gmina)
Chruściel (gromada)